Fanol Përdedaj, né le  à Gjakovë, est un footballeur international kosovar. Il évolue au poste de milieu défensif au Würzburger Kickers.

Carrière 

Fanol Përdedaj signe au FSV Francfort durant l'été 2015.

Il honore sa première sélection internationale en 2014 contre Haïti.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1991
Naissance en RS de Serbie
Naissance à Đakovica
Footballeur international kosovar
Joueur du Hertha Berlin
Joueur du Lyngby BK
Joueur du FC Energie Cottbus
Joueur du FSV Francfort
Joueur du TSV Munich 1860
Joueur du 1. FC Sarrebruck
Joueur du FC Würzburger Kickers